Kopplung bzw. Koppelung (mittelhochdt. koppeln „an die Leine legen“, „verbinden“) steht für:

 die Kopplung zweier mechanischer Elemente, etwa über ein Gelenk, siehe auch Koppelgetriebe
 Kopplung (Elektronik), der Einfluss eines elektrischen Signals auf ein anderes
 Kopplung (Organisationstheorie), die Qualifizierung der Verbindung von Subsystemen in Organisationen
 Kopplung (Softwareentwicklung), ein Maß für die Abhängigkeit zwischen Softwaremodulen
 Kopplung (Stochastik), eine Beweismethode in der Wahrscheinlichkeitstheorie
 Koppeln (Film), Verbinden der einzelnen Akte einer analogen Filmkopie durch den Filmvorführer
 Ankopplung (Raumfahrt), die Verbindung zweier Raumschiffe oder Raumstationsmodule
 Bewegungskopplung, die Verbindung mehrerer Einzelbewegungen zu einem Bewegungsablauf
 Durchkopplung, die Verbindung von Wörtern mit Bindestrichen
 Genkopplung, die Verbindung von Merkmalen durch die gleichen Gene
 Sektorenkopplung, die Vernetzung der Sektoren der Energiewirtschaft sowie der Industrie
 die Wechselwirkung zwischen physikalischen Systemen, siehe Fundamentale Wechselwirkung 
 eine Methode zur Ortsbestimmung, siehe Koppelnavigation
 die parallele Führung von Stimmen in der Musik, siehe gleiche Bewegung
 die Kopplung zweier Währungen aneinander, siehe fester Wechselkurs

Siehe auch:
 Kupplung (Begriffsklärung)